Covington é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Covington (Alabama)
 Condado de Covington (Mississippi)

Desambiguações de topônimos